Sanguepazzo (, ) – oparty na faktach francusko-włoski dramat wojenny opowiadający o parze włoskich gwiazd filmowych, Luisie Ferida i Osvaldo Valenti, rozstrzelanych na ulicy w Mediolanie przez partyzantów antyfaszystowskich w ostatnich dniach II wojny światowej.

W głównych rolach wystąpili Monica Bellucci jako Luisa Ferida, Luca Zingaretti jako Osvaldo Valenti, Alessio Boni jako partyzant "Taylor" oraz Maurizio Donadoni jako partyzant Vero Marozin.

Linki zewnętrzne 
 IMDb
 Filmweb.pl

Francuskie filmy z 2008 roku
Francuskie dramaty filmowe
Włoskie dramaty filmowe
Włoskie filmy z 2008 roku
Francuskie filmy o II wojnie światowej
Włoskie filmy o II wojnie światowej